Лимасол — топоним.
 Лимасол — город на юге Кипра.
 Лимасол — озеро на Кипре.
 Лимасол — один из шести районов Кипра.

См. также 
 Лимасольский замок